Жюль Поль Бенжамен Делессер (, 14 февраля 1773 — 1 марта 1847) — французский ботаник, малаколог, натуралист (естествоиспытатель), предприниматель, банкир, политик, филантроп, коллекционер и артиллерийский офицер.

Биография 
Жюль Поль Бенжамен Делессер родился в городе Лион 14 февраля 1773 года.

Делессер был одним из самых блестящих людей своего времени. Он был одарён острым умом, большим любопытством и самоотверженностью. В подростковом возрасте Жюль Поль Бенжамен Делессер был отправлен в Англию, где он встретился с такими видными деятелями, как философ Дэвид Юм, экономист Адам Смит и физик Джеймс Уатт.

Его блестящая военная карьера началась с революции во Франции.

Делессер руководил разработкой сложных машин, которые позволяли извлечь сахар из свеклы. За разработку этих усовершенствованных машин Наполеон сделал его бароном.

В 1818 году с целью помочь наиболее бедным он создал с помощью других банкиров сберегательные кассы и фонды социального обеспечения.

В течение всей своей жизни он проявлял большой интерес к ботанике и малакологии. Делессер собрал крупнейший гербарий из 86 000 видов растений и очень большую коллекцию раковин, состоящую из 150 000 раковин.

Жюль Поль Бенжамен Делессер умер в Париже 1 марта 1847 года в возрасте 74 лет.

Научные работы 
 Recueil de coquilles décrites par Lamarck (1841 ff.).
 Des avantages de la caisse d'épargne et de prévoyance (1835).
 Les bons exemples, nouvelle morale en action (3. Ausg. 1867).
 Guide du bonheur (1839, 4. Aufl. 1855).

Примечания

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Benjamin Delessert
 Benjamin Delessert

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Малакологи Франции
Предприниматели Франции
Банкиры Франции
Политики Франции
Коллекционеры Франции
Члены Французской академии наук
Члены Парижской медицинской академии